Palais Fürstenberg steht für:
 das Palais Fürstenberg (Wien)
 das Palais Fürstenberg (Bonn), späteres Hauptpostamt (bis 2008)
 das Palais Fürstenberg (Prag)
 das nicht mehr existente Palais Fürstenberg (Berlin) in der Wilhelmstraße (Berlin-Kreuzberg)
 Fürstenbergsches Haus (auch Palais Fürstenberg), ein ehemaliges Wohnpalais in Dresden